Буха́нка:
 Буханка — хлеб в форме параллелепипеда.
 Буханка — жаргонное наименование автомобилей УАЗ-450, УАЗ-451 и УАЗ-452.
 Прозвище закрытого ЖД вагона для перевозки грузов.